The Root of All Evil ist die Bezeichnung für

The Root of All Evil (Album), ein Musikalbum der Band Arch Enemy
The Root of All Evil (Suite), ein Lied der Band Dream Theater
The Root of All Evil?, ein Film von Richard Dawkins aus dem Jahr 2006
The Root of All Evil (1947), ein britischer Film aus dem Jahre 1947